Saint-Coutant ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Coutant (Charente) im Département Charente
 Saint-Coutant (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Saint-Coutant-le-Grand im Département Charente-Maritime